Гусаровка () — село в Изюмском (до 2020 года — в Балаклейском) районе Харьковской области Украины. 

Село до 2020 года являлось административным центром Гуса́ровского сельсовета, который также включал в себя село Волобу́евка. Согласно закону от 17 июля 2020 года сельсовет был ликвидирован.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1352 человека.

Географическое положение 
Находится на расстоянии 12 км от Балаклеи. По территории протекает река Чепель.
Через село проходят автомобильные дороги Балаклея — Петровское и Балаклея — Червоный Донец  и .

История 
На территории Гусаровки археологами обнаружено поселение времён Киевской Руси. Первое упоминание о селе относится к 1685 году.

В 12 мая 1942 года командование Юго-Западного фронта начало наступательную операцию с целью освобождения Харькова. Немецкое командование, сосредоточив большие силы, начало контрнаступательную операцию. 23 мая 1942 года армейская группа «Клейст» и войска 6-й полевой армии в районе села Гусаровка замкнули окружение (см. Барвенковский котёл). В результате этих боёв советские войска потеряли около 240 тысяч человек, 5060 орудий, 775 танков. Погибли генералы Ф. Костенко, А. Городнянский, К. Подлас, Л. Бобкин.

В 1966 году в селе проживали 1555 человек; в селе действовали восьмилетняя школа, Дом культуры, библиотека, ремонтно-техническая мастерская «Сельхозтехники», колхоз «Достижение Октября» с 5300 га земли.

До 17 июля 2020 года Гусаровка входила в Балаклейский район; после его ликвидации входит в укрупнённый Изюмский район.

Вторжение России на Украину (2022) 

В начале марта 2022 года в ходе вторжения России на Украину Гусаровка была захвачена российскими войсками.

New York Times пишет, что в начале марта при обстреле целей в деревне Гусаровка вооруженные силы Украины применили кассетный боеприпас, что предположительно стало первым применением кассетного боеприпаса украинской армией с начала российского вторжения. По словам местных жителей, кассетный боеприпас упал недалеко от импровизированного штаба российской армии в соседней сельскохозяйственной мастерской. По мнению издания, это означает, что российские войска почти наверняка были целью удара.

Кассетные боеприпасы неоднократно использовались силами РФ в ходе нападения на Украину. Гуманитарные организации осудили их использование. Западные лидеры связали кассетные боеприпасы с обвинениями России в военных преступлениях. Представитель Human Rights Watch Мэри Уэрхэм () заявила: «Это не удивительно, но определенно тревожно слышать о том, что появились доказательства того, что Украина могла использовать кассетные боеприпасы в этом конфликте».

Примерно 26 марта украинские войска освободили Гусаровку. По состоянию на апрель 2022 года линия фронта находилась примерно в 5 километрах от села и, по словам местных жителей, село ежедневно подвергалось атакам российской артиллерии и авиации.

Достопримечательности 
В Гусаровке установлены памятник участникам гражданской войны — «красным гусарам» — и памятник советским воинам, павшим в бою за освобождение и при обороне села от гитлеровцев в 1942 и 1943 году.

Примечания 

Населённые пункты Балаклейского района